Le Rwanda est représentée dans différents concours de beauté féminin à travers le monde.

Depuis 2016, le concours Miss Rwanda envoie sa lauréate représenter le pays aux concours Miss Monde.

Participations aux concours de beauté majeurs 
La liste suivante recense les participations des candidates rwandaises dans deux des quatre grands concours de beauté du monde par ordre alphabétique (appelé Big Four).

Aucune rwandaise n'a pour l'instant participer aux concours Miss Univers et Miss International.

Autres concours de beauté

Titres remportés par le Rwanda aux concours internationaux

Titres de dauphine aux concours internationaux







Rwanda
Rwanda